Khabib (en russe : Хабиб, en langue avare : ХIабиб, et en arabe : حبيب) est une variante ou translittération du prénom arabe Habib, porté notamment par :

 Khabib Nurmagomedov, né en 1988, pratiquant de MMA russe d’origine daghestanaise et d’ethnie avar ;
 George Khabib Antonius, 1891-1942, le premier historien à s'être intéressé au nationalisme arabe.

Prénom masculin
Prénom arabe